Кит Ка́рни (; род. 3 февраля 1970; Провиденс, США) — американский хоккеист, защитник. Провел в НХЛ 19 сезонов. В составе сборной США участвовал в Олимпийских играх 1998 года в Нагано.

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1988 года Карни выбран в четвёртом раунде клубом «Баффало Сейбрз».

27 октября 1993 перешёл в Чикаго Блэкхокс в обмен на защитника Крэйга Муни. Клубы также обменялись условными выборами на драфте.

4 марта 1998 года Карни и нападающий Джим Камминс были обменяны в «Финикс Койотис» на защитника Джейсона Мора и нападающего Чеда Килгера.

19 июня 2001 года Карни обменяли в «Анахайм» на выбор во втором раунде драфта 2001 года (драфт-пик позднее обменян в «Калгари», «Флэймз» выбрали нападающего Андрея Таратухина).

9 марта 2006 года Карни вместе с правами на защитника Юху Алена обменяли в «Ванкувер Кэнакс» на защитника Брэтта Скиннера и проспект-форварда Брайса Суона.

1 июля 2006 года Кит Карни как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Миннесотой Уайлд». Матч «Миннесоты» против «Калгари Флэймз», состоявшийся 25 февраля 2008 года, стал тысячным для Карни в НХЛ.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Академии Маунт-Сент-Чарльз
Персоналии по алфавиту
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки ХК «Берн»
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»